Рамазан Сарлыбекулы Оразов (; 30 января 1998, Алма-Ата, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Аксу» и сборной Казахстана.

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начал в 2016 году в составе клуба «Кайрат» U-21.

11 июля 2019 года дебютировал в Лиге Европы в матче с боснийским клубом «Широки Бриег». 18 июля 2019 года в ответном матче с боснийским клубом «Широки Бриег» забил дебютный мяч в еврокубках.

В начале 2020 года перешёл в латвийский «Даугавпилс». Летом 2020 года подписал контракт с клубом «Чайка» Песчанокопское.

Карьера в сборной 
17 марта 2021 года впервые получил вызов в сборную Казахстана главным тренером Талгатом Байсуфиновым для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборных Франции и Украины. 31 марта 2021 года дебютировал за сборную Казахстана в выездном матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Украины (1:1), выйдя на замену на 46-й минуте вместо Асхата Тагыбергена.

Достижения 
 «Кайрат»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2019
 Обладатель Кубка Казахстана: 2018
 «Актобе»
 Серебряный призёр Чемпионата Казахстана: 2022

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Даугавпилс»
Игроки ФК «Чайка» Песчанокопское
Игроки ФК «Актобе»